Хлыстовка — название населённых пунктов в России:

 Хлыстовка — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.
 Хлыстовка — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Хлыстовка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Хлыстовка — до 1940 года название села Краснополье в Краснослободском районе Мордовии.
 Хлыстовка — до 1960 г. название села Отрадное в Чамзинском районе Мордовии.
 Хлыстовка — до 1960 г. название деревни Заречная в Мокшанском районе Пензенской области.